Лак () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Арти-э-Пеи-де-Субестр. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64300.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 160 км южнее Бордо, в 24 км к северо-западу от По.

На юге коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 705 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 429 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 321 были экономически активными, 108 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 321 активных жителей работали 301 человек (155 мужчин и 146 женщин), безработных было 20 (9 мужчин и 11 женщин). Среди 108 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XIX век)
 Церковь Св. Винсента (1905 год)

Города-побратимы 
  Сан-Кинти-де-Медиона (Испания, с 1986)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи